Видавництво Оспрі, () — видавництво в Оксфорді, Велика Британія, що спеціалізується на книжках з військової історії та військової тематики.
 Оспрі - у складі Острови Коралового моря.
 «Оспрі» - літальний апарат з поворотними роторами — багатоцільовий V-22.